Heilig-Hartcollege (Ganshoren)
 Heilig-Hartcollege (Heist-op-den-Berg)
 Heilig Hartcollege (Heusden-Zolder)
 Heilig Hartcollege (Lanaken)
 Heilig-Hartcollege (Maasmechelen)
 Heilig Hartcollege (Tervuren)
 Heilig-Hartcollege (Waregem)
 Heilig-Hartcollege (Wezembeek-Oppem)

Zie ook 
 Heilig Hartinstituut